Gorgo kan syfta på:

Karaktärer & figurer 
Gorgo av Sparta – drottning till kung Leonidas I av Sparta (r. 489-480 f.Kr.)
 – jättemonster från katastroffilmen Gorgo från 1961